Louis Gerstner – dirigente d'azienda statunitense
 Sascha Gerstner – chitarrista tedesco
 3887 Gerstner – asteroide della fascia principale